JXD S5110 — портативная игровая консоль, выпущенная в 2012 году китайской компанией JinXing Digital. Относится к седьмому поколению. Работает под управлением операционной системы Android 4.0 Ice Cream Sandvich, за счёт чего способна выполнять функции медиаплеера и планшета, а также поддерживает эмуляцию других игровых консолей.

Устройство имеет значительное внешнее и конструктивное сходство с Sony PlayStation Vita. В частности, символы на правых кнопках (крестик, кружок, квадратик, треугольник) в точности соответствуют таковым у приставок семейства PlayStation и охраняются как товарный знак Sony. Тем не менее, из-за особенностей китайского законодательства это не привело к юридическим последствиям для JXD и её партнёров.

Описание 
На лицевой панели находятся кнопки и джойстик управления в играх. Справа есть кнопка «Назад» и «Меню», индикаторы питания и кнопка «Старт». Кнопки управления питанием и громкостью вынесены наверх, вместе с наушниками, питанием, HDMI, miniUSB и кнопкой сброса. На правой грани расположена механическая кнопка включения WiFi, наподобие той, что имеется в Sony PlayStation Portable.

Экран устройства имеет невысокое для своей диагонали разрешение, однако его качество неплохое по меркам этого класса устройств: цвета почти не искажаются при больших углах обзора, цветопередача качественная.

Производительность приставки неудовлетворительная: 32-битный одноядерный процессор AML8726-M3 в сочетании с 512 МБ оперативной памяти с трудом обеспечивает работу Android, а видеоускоритель Mali 400MP1 не справляется с 3D-играми. Кроме того, он не подходит для ресурсоёмких эмуляторов таких систем как PSP, PlayStation, Sega Saturn.

Программное обеспечение 
Приставка работает под управлением операционной системы Google Android 4.0 Ice Cream Sandvich, обновления до более новых версий отсутствуют. Предустановлен магазин приложений Google Play. Кроме того, установлены эмуляторы популярных игровых консолей прошлого: Mega Drive, NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Advance, аркадные автоматы (Mame4Droid).

В модификации от компании Turbo предустановлены мессенджеры, клиенты социальных сетей и почтовых сервисов: Skype, ICQ, QIP, Gmail, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, а также фирменный магазин приложений TurboShop.

Аналоги 
Как и многие другие китайские гаджеты, JXD 5110 выпускалась под локальными брендами:
 Exeq Ray (MP-1021)
 DNS Helios
 Turbo Smart
 Smaggi AIO Smarti Ice Cream (A510)
 !QU Smile Optima

Обзоры 
 
 
 
 
 Обсуждение на 4PDA

Портативные игровые консоли на Android
Китайские игровые консоли
Появились в 2012 году